la rivière Salée, une rivière des États-Unis, dans l'Arizona ;
 la rivière Salée, une rivière des États-Unis, en Californie ;
 la rivière Salée, une rivière des États-Unis, dans le Kentucky ;
 la rivière Salée, une rivière des États-Unis, dans le Michigan ;
 la rivière Salée, une rivière des États-Unis, dans le Missouri ;
 la rivière Salée, une rivière des États-Unis, dans le Wyoming ;
 la rivière Salée, une rivière des États-Unis, dans les îles Vierges des États-Unis ;
 la rivière Salée, une rivière de France, sur la commune de Sainte-Rose en Guadeloupe ;
 la rivière Salée, un détroit de France séparant les îles de Basse-Terre à l'ouest de Grande-Terre à l'est en Guadeloupe ;
 la rivière Salée, une rivière de France, sur la commune de la Rivière-Salée en Martinique ;
 Rivière-Salée, une commune de France située en Martinique ;
 le canton de Rivière-Salée, un canton de France situé en Martinique.